Bulgaria
 Plevna – nome inglese e rumeno di Pleven. In italiano si usa per indicare la battaglia; 
Stati Uniti d'America
 Plevna – città della Contea di Reno, Kansas
 Plevna – città della Contea di Fallon, Montana